La Guajira, departament de Colòmbia.
 Desert de La Guajira, entre Colòmbia i Veneçuela.
 Península de La Guajira, entre Colòmbia i Veneçuela.
 Guajira (música), estil cubà de música.